Dizuurstof (O2), een chemische stof
 The O2 (Londen) (voorheen de Millennium Dome), een evenementencomplex in de Britse hoofdstad Londen
 3Arena, voorheen The O2, een multifunctioneel overdekte arena in de Ierse hoofdstad Dublin
 Telefónica Europe (voorheen Telefónica O2 Europe), een Europees telecommunicatiebedrijf die gebruikmaakt van het merk O2
 Telefónica O2 Czech Republic, het grootste telecommunicatiebedrijf in Tsjechië
 O 2-klasse, een Nederlandse serie van vier onderzeeboten
 Hr.Ms. O 2 (1911), een Nederlandse onderzeeboot van de O 2-klasse
 USS O-2, een Amerikaanse onderzeeboot van de O-klasse
 o2.pl, Pools internetportaal en uitgever van Tlen
 de aanduiding voor het Hunebed van Mander
 O-2 (Turkije), een autosnelweg in Turkije
 een aantal ringwegen in Denemarken, zie doorverwijspagina O2 (Denemarken)